Дорис:

 Дорис — женское имя.
 Дорис (I век до н. э.) — первая жена Ирода Великого .
 Дорис, Трой (род. 1989) — гайанский и американский легкоатлет.

См. также 
 Дори
 Дори (Дорос, Дорис) — одно из названий античного и средневекового города и области в Крыму (Феодоро).
 Дорида (значения) ()